Валенте́н Эссери́к (; 25 марта 1992, Экс-ан-Прованс, Франция) — французский футболист, полузащитник клуба «Касымпаша».

Клубная карьера 
Валентен Эссерик — воспитанник клуба «Монако». Дебютировал в команде 23 июля 2011 года в матче Кубка лиги против «Седана»
.
1 августа того же годы сыграл первый матч в Лиге 2 (с «Булонью»)
.
Первый гол за «монегасков» Эссерик забил 16 сентября 2011 в ворота «Бастии» после передачи, выполненной Гари Кулибали.
.

Первую половину сезона 2012/13 полузащитник провёл в «Ницце» на правах аренды. Впервые сыграл в Лиге 1 2 сентября 2012 года, заменив на 80-й минуте матча против «Бордо» Жереми Пье
.
В следующем своём матче за новый клуб Эссерик забил гол в ворота Алексиса Тебо из «Бреста»
.
Всего до конца 2012 года полузащитник забил за «Ниццу» 2 гола в 16 встречах чемпионата, и ещё 2 — в 3 матчах Кубка лиги. В январе 2013 года клуб выкупил трансфер футболиста. Сумма сделки составила 1,5 миллиона евро
.

Карьера в сборной 
На юношеском уровне Валентен Эссерик выступал только за сборную Франции для игроков не старше 19 лет. В составе команды полузащитник сыграл 2 матча в 2011 году.

5 сентября Эссерик дебютировал за молодёжную сборную Франции (в отборочном матче к чемпионату Европы против Казахстана)
.

Статистика

Примечания 

Футболисты Франции
Игроки сборной Франции по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Монако»
Игроки ФК «Ницца»
Игроки ФК «Сент-Этьен»
Игроки ФК «Фиорентина»
Игроки ФК «Нант»
Игроки ФК «Эллас Верона»
Игроки ФК «Касымпаша»